Hamidiye bezeichnet:

 Hamidiye-Moschee, eine Moschee im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş
 Hamidiye (Kavallerie), eine Kavallerietruppe des Osmanischen Reiches
 Hamidiye (Schiff, 1903), einen Kreuzer der osmanischen Marine
 Hamidiye (Hymne), die osmanische Reichshymne unter Sultan Abdülhamid II.
 Hamidiye (Vorname), einen männlichen türkischen Vornamen

Hamidiye ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Hamidiye (Ceyhan), Ortschaft im Landkreis Ceyhan der türkischen Provinz Adana
 Hamidiye (Gölcük), Ortschaft im Landkreis Gölcük der türkischen Provinz Kocaeli
 Hamidiye (Karacabey), Ortschaft im Landkreis Karacabey der türkischen Provinz Bursa
 Hamidiye (Mahmudiye), Ortschaft im Landkreis Mahmudiye der türkischen Provinz Eskişehir
 Hamidiye (Merkez), Ortschaft im Landkreis Merkez der türkischen Provinz Aksaray
 Hamidiye (Nazilli), Ortschaft im Landkreis Nazilli der türkischen Provinz Aydın
 Hamidiye (Pozantı), Ortschaft im Landkreis Pozantı der türkischen Provinz Adana

 Hamidiya (griechisch: ,  oder ), eine Stadt bei Tartus, Syrien
 Mesudiye (Ordu) (früher: Hamidiye, griechisch: ), ein Bezirk in der Provinz Ordu, Türkei